Conrad se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Timothy Abbott Conrad
 Solomon White Conrad